Самый ценный игрок Матча всех звёзд НБА имени Коби Брайанта () — титул, ежегодно присуждаемый самому ценному игроку НБА по итогам Матча всех звёзд. Награда присуждается ежегодно, была учреждена в 1953 году. В этом же году также отметили лучших баскетболистов предыдущих двух матчей Всех звёзд — Эд Маколи (1951) и Пол Аризин (1952). Голосование проходит среди журналистов и комментаторов, присутствующих на матче. Титул присуждается игроку, набравшему максимальное число голосов. В 1999 году титул не присуждался, так как Матч всех звёзд не проводился из-за локаута в НБА.

В 2009 году Коби Брайант и Шакил О'Нил в третий раз в своей карьере удостоились звания MVP Матча всех звёзд, войдя в один ряд с великими Майклом Джорданом и Оскаром Робертсоном. Лидируют же по количеству титулов Боб Петтит и Коби Брайант, на счету которых 4 признания Самым ценным игроком матча. Леброн Джеймс выигрывал эту награду трижды. Боб Коузи, Джулиус Ирвинг, Айзея Томас, Мэджик Джонсон, Карл Мэлоун, Аллен Айверсон, Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант выигрывали награду по два раза. Джеймс впервые завоевал титул в 21 год (в 2006 году), став самым молодым игроком, удостоенным награды. За всю историю присуждения титула, четырежды его делили между собой два игрока — Элджин Бэйлор и Боб Петтит в 1959 году, Джон Стоктон и Мэлоун в 1993 году, О’Нил и Тим Данкан в 2000 году, а также Брайант и О’Нил в 2009 году. Шакил О’Нил — единственный игрок, который дважды разделил награду с другим претендентом. Среди команд по количеству титулов лидирует «Лос-Анджелес Лейкерс», игроки этого клуба завоевывали награду 11 раз, в то время как представители «Бостон Селтикс» — 9. Тим Данкан и Яннис Адетокунбо  — игроки, удостоенные титула и родившиеся за пределами США (Американские Виргинские острова и Греция соответственно). В 2020 году награда была названа в честь погибшего Коби Брайанта. Текущим обладателем титула является Джейсон Тейтум, игрок команды Бостон Селтикс.

Победители

Комментарии 
  В 1999 году Матч всех звёзд не проводился из-за локаута.
  По рождению Тим Данкан является гражданином США, как и все граждане Американских Виргинских островов, он выступал за сборную США на международных турнирах.
  Помечены Матчи всех звёзд, в которых титула самого ценного игрока были удостоены сразу два баскетболиста.

См. также 
Самый ценный игрок Матча всех звёзд АБА

Примечания

Ссылки 
 
 все MVP НБА
 Basketball Chance

Награды НБА
Матчи всех звёзд НБА
Награды, появившиеся в 1953 году
Списки игроков НБА